Ива́н Большако́в: Большаков, Иван Анисимович (1898—1962) — советский военачальник, генерал-майор береговой службы.
 Большаков, Иван Викторович (род. 1984) — российский политик, член партии «Яблоко».
 Большаков, Иван Григорьевич (1902—1980) — организатор кинопроцесса, министр кинематографии СССР (1946—1953).
 Большаков, Иван Иванович (1851—?) — вышневолоцкий городской голова, член III Государственной думы от Тверской губернии.